Niemcy:
 Hinterweiler – dzielnica gminy Gomaringen w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Tybinga
 Hinterweiler – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Vulkaneifel